Czapski steht für:

 Czapski (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht aus Pommerellen

Czapski ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Czapski (1935–2009), deutscher Musikindustrieller
 Bogdan von Hutten-Czapski (1851–1937), preußischer Politiker
 Elisabeth Czapski, Geburtsname von Elisabeth Flitner (1894–1988), deutsche Nationalökonomin und Sozialwissenschaftlerin
 Helene Czapski, Geburtsname von Helene Holzman (1891–1968), deutsche Malerin und Autorin
 Józef Czapski (1896–1993), polnischer Maler und Schriftsteller
 Siegfried Czapski (1861–1907), deutscher Physiker
 Susanne Czapski, Geburtsname von Susanne von Paczensky (1923–2010), deutsche Journalistin

Siehe auch:
 Stefan Czapsky (* 1950), ukrainischer Kameramann